Rövattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Rövattnet (Järnskogs socken, Värmland), sjö i Eda kommun,  (8,93 ha)
Rövattnet (Östervallskogs socken, Värmland), sjö i Eda kommun och Årjängs kommun,  (38,1 ha)
Rövattnet, Lappland, sjö i Storumans kommun,  (1,52 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn